Disparar una poma damunt el cap d'un xiquet, també conegut en alemany com a ) és una proesa de punteria amb un arc o ballesta que ocorre com a motiu a un nombre de llegendes al folklore germànic (i ha estat connectat amb folklore extraeuropeu). A la Classificació Aarne-Thompson és F661.3, descrit com a "Hàbil persona amb punteria dispara a una poma a sobre el cap d'un home" o "poma disparada estant damunt el cap d'un home", encara que sempre ocorre en la forma del tirador sent ordenat a disparar una poma (o ocasionalment un altre objecte més petit) damunt del cap del seu fill propi. El més conegut és la proesa de Guillem Tell.

Referències 

Cultura d'Europa